OMB est un sigle composé des trois lettres O, M et B, qui peut signifier notamment :
 Olympiade mathématique belge, une compétition mathématique destinée aux élèves de l'enseignement secondaire;
 Officine Meccaniche Benesi, une société de construction de motocycles italienne; 
 Officine Meccanica Broglia, un autre constructeur de motocycles italien;
 Office of Management and Budget ou Bureau de la gestion et du budget, au sein du Bureau exécutif du président des États-Unis.
 OpenMicroBlogging, un protocole de communication de message court (microblogging) sur Internet, dont la première implémentation est StatusNet.